Raper peut faire référence à : 
 Johnny Raper (1939-2022), joueur et entraîneur de rugby à XIII australien.
 Judy Raper (née en 1954), ingénieure chimiste australienne.
 Kenneth Bryan Raper (1908-1987), botaniste et mycologue américain.
 Matthew Raper (1705-1778), astronome et mathématicien britannique.